Незаме́тное:

Населённые пункты 
 Незаметное — село в Красноармейском районе Приморского края.
 Незаметное — село в Томпонском районе Республики Саха (Якутия).

Гидрография 
 Незаметное — озеро в долине реки Поронай, Сахалинская область.